SMS Wolf, ce qui signifie loup en allemand, est le nom de deux navires de la marine impériale allemande :
 SMS Wolf (1878), une canonnière ;
 SMS Wolf (1913), un croiseur.

Wolf